Il termine "claustro" può riferirsi a:

Anatomia 
Claustro – area del cervello umano che si ritiene sia deputata alla "coscienza".

Architettura 
Claustro – sinonimo utilizzato a volte per indicare un chiostro aperto, solitamente legato ad edifici di carattere religioso.

Toponomastica 
Claustro – nome di piccolo piazzale interno tipico del centro storico di Altamura e risalente al Medioevo (in dialetto altamurano chiamati gnostre )